Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2020/21 są 29. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się , a zakończą . W lidze uczestniczy szesnaście drużyn, w tym dwie które awansowały z Pierwszej Dywizji –  i . Mistrzem po 28. kolejce został Zenit Sankt Petersburg.

Drużyny

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze.

M – mistrz; S – spadek

1Zdobywca Pucharu Rosji w sezonie 2020/2021

Aktualne na 17.05.2021r. Źródło:
 Liderzy

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Baraże 
Baraże o awans i utrzymanie zostały odwołane.

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2020/2021) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2020/2021) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Priemjer-Ligi 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2020 w piłce nożnej
2020 w Rosji
2021 w piłce nożnej
2021 w Rosji